Mitologia:
 Arsínoe, filla de Fegeu i casada amb Alcmeó
 Biografies:
 Arsinoe I (300 aC-?), reina d'Egipte vers 284 aC-274 aC
 Arsinoe II (vers 316 aC- vers 250 aC), reina d'Egipte, Macedònia i Tràcia.
 Arsinoe III (246 aC-205 aC), reina d'Egipte, filla de Ptolemeu III Evergetes I i de Berenice II.
 Arsínoe IV, reina d'Egipte el 48 aC 
 Arsinoe de Cirene (s. III aC), muller del rei Magas de Cirene
 Arsinoe de Macedònia, (367 aC-?), mare de Ptolemeu I Sòter 
 Toponímia:
 Arsinoe (Egipte), ciutat egípcia antiga prop de Suez 
 Arsinoe (Cocodrilòpolis), nom de la ciutat de Cocodrilòpolis en temps dels làgides 
 Arsinoe (Xipre), nom d'almenys tres antigues ciutats de Xipre 
 Arsinoe (Cirenaica), antiga ciutat de Cirenaica 
 Arsinoe, ciutat d'Etòlia, antiga Conope
 Arsinoe (Cilícia), ciutat antiga de Cilícia